Лишка ( или ) — чешская фамилия. Известные носители:

 Лишка, Богумир (1914—1990) — чешский дирижёр.
 Лишка, Зденек (1922—1983) — чешский кинокомпозитор.
 Лишка, Иван (род. 1950) — чешско-немецкий хореограф.
  (1914—1987) — чешский художник.
 Лишка, Курт (1909—1989) — немецкий военный преступник, командир полиции безопасности и СД в Париже.